Зентла има више значења:

 Општина Зентла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зентла (Зентла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику